IF poate fi:
 Factor de impact (din engleză Impact Factor), indice care încearcă să aproximeze valoarea publicațiilor științifice și să ajute la compararea acestora
 Fluorură de iod, formula chimică al compusului chimic
 Ilfov, număr de înmatriculare auto al județului românesc
 Imunofluorescență, tehnică de laborator pentru vizualizarea prin microscopie în ultraviolet a antigenilor sau anticorpilor localizați în celule sau țesuturi cu ajutorul anticorpilor fluorescenți
 
If poate fi:
 If— (în limba română: "Dacă"), poem de Rudyard Kipling
 Insula If (Île d'If), insulă franceză în largul coastelor Marsiliei în Marea Mediterană
 Castelul If (Château d'If), castel pe insula If

if poate fi:
 În majoritatea limbajelor de programare, "if" este instrucțiunea de selecție (bifurcare) după o condiție logică

Legături externe 
  „IF” la acronymfinder.com